Serro bezeichnet:

 Serro (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien
 Johann Serro, Schweizer Baumeister des 17. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Serrohäuser, eine Reihe kleiner Häuser für Bedienstete des Fürststifts Kempten

Siehe auch:
 Serrao
 Sero
 Cerro